Vajiravudh College é um clube de futebol da Tailândia. Seu último registro na primeira divisão foi em 1919.

Clubes de futebol da Tailândia